Lemps (Ardèche)
 Lemps (Drôme)

Ver também
 Rio Lempa
 San Francisco Lempa

Desambiguações de topônimos